Гамалиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Гамалиевка — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Гамалиевка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Гамалиевка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Гамалиевка — село в Лебединском районе Сумской области.
 Гамалиевка — село в Шосткинском районе Сумской области.

См. также 
 Гамалеевка